Welsh voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Welsh voetbalelftal onder 18 (vrouwen)